Il tabellone di doppio femminile del McDonald's Burnie International 2010, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2010, è stato vinto da Jessica Moore e Arina Rodionova (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Tímea Babos e Anna Arina Marenko con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di Serie

  Jessica Moore /  Arina Rodionova (campionesse)
  Shannon Golds /  Sally Peers (primo turno)

  Erika Sema /  Remi Tezuka (quarti di finale)
  Çağla Büyükakçay /  Marija Mirkovic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

McDonald's Burnie International 2010